Abandon (z fr. "opuštění") má více významů:

 v právu: vzdání se vlastnického práva nebo majetku, viz abandon (vlastnické právo)
 v právu a pojištění: přenechání poškozené pojištěné věci pojišťovně při výplatě celé pojistné náhrady
 při pojištění v námořní dopravě: zřeknutí se ztroskotané lodi ve prospěch pojišťovny, viz abandon (námořní pojištění)
 v celním styku: přenechání zboží státu za ohlášenou cenu namísto zaplacení cla, viz abandon (celní styk)
 album Deep Purple z roku 1998, viz Abandon (album)

Reference

Externí odkazy